Cali, Calí eller Calì kan syfta på:

 Calikartellen – ett narkotikasyndikat

Geografi

Colombia 

 Cali, Colombia, Valle del Cauca,